Der Zug steht für:

 Der Zug (1964), US-amerikanisch-französisch-italienischer Kriegsfilm von John Frankenheimer aus dem Jahr 1964
 Der Zug (1988), italienisch-französisch-deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Damiano Damiani aus dem Jahr 1988
 Der Zug (2015), Hörspiel von Martin Heindel aus dem Jahr 2015